Borderline est un mot anglais signifiant à la lisière ou à la limite. Il s'agit le plus souvent d'un anglicisme usité dans le contexte d'un jargon professionnel parmi plusieurs acceptions.

Médecine et psychopathologie 

 Dans une analyse médicale, une valeur borderline correspond à une « zone grise ». L'examen est légèrement perturbé sans que l'on puisse trancher sur l'unique base de celui-ci dans un sens ou dans l'autre. Par exemple un résultat d'HCG sanguin de 7 U/l est trop haut pour exclure à lui seul une grossesse, mais trop bas pour l'affirmer avec certitude ;
 En cancérologie, border-line se dit aussi de tumeurs. Il s'agit de tumeurs frontières, elles ne sont plus bénignes, mais pas encore malignes ;
 En psychiatrie, psychologie, psychopathologie, un trouble de la personnalité borderline est un trouble de la personnalité caractérisé par une impulsivité majeure et une instabilité marquée des émotions, des relations interpersonnelles et de l'image de soi, amenant la personne atteinte à une destruction d'elle-même : tendances suicidaires, idées noires. Elle nécessite parfois une hospitalisation en hôpital psychiatrique.

Cinéma 

 Borderline, film réalisé par Kenneth Macpherson sorti en 1930 avec Paul Robeson ;
 Borderline, titre original de Poison blanc, film américain réalisé en 1950 par William A. Seiter et produit par  - Acteurs principaux : Fred MacMurray, Claire Trevor, Raymond Burr ;
 Chicanos, chasseur de têtes (Borderline), film de Jerrold Freedman sorti en 1980, avec Charles Bronson ;
 Borderlines, film canadien réalisé par Vincent Gauthier, sorti en 1992 ;
 Border Line, film français de Danièle Dubroux (1992) ;
 , film réalisé par Evelyn Purcell sorti en 2002 ;
 Borderline Cult, film réalisé par Ulli Lommel sorti en 2007 ;
 Borderline, film canadien réalisé par Lyne Charlebois sorti en 2008 en salle québécoise ;
 Borderline, film mexicain de Diego Ibarrola sorti en 2009.

Télévision 
 Borderline, téléfilm réalisé par Olivier Marchal et diffusé le  sur France 2.

Jeu vidéo 
 Borderline, un jeu d'arcade publié par Sega (1981).

Littérature
 Borderline Comics Magazine, un magazine bédé publié sur internet.
 Borderline est un album de bande dessinée d'Eduardo Risso.
 Borderline est le titre d'un roman de Marie-Sissi Labrèche.

Musique

Maison de disque 

 Borderline Records, une maison de disques.

Albums 

 Borderline est le nom d'un album du chanteur-guitariste Ry Cooder.

Groupes 

 Borderline, un groupe de rock lillois composé de David Nicholson (chant/guitare), Damien Bauthamy (guitare), Tony Adrian (bassiste) et Olivier t'Servrancx (batterie).
 Borderline, un groupe de Vancouver.

Chanson 

 Borderline est l'un des titres de Robots après tout, le  de Philippe Katerine ;
 Borderline est l'un des titres de l'album Unbreakable du groupe Scorpions ;
 Borderline est l'un des titres du premier album de Madonna : Madonna ;
 Borderline est une chanson produite par Michael Gray et chantée par Shelly Poole sortie en 2006 ;
 Borderline est une chanson d'un album du groupe quimpérois Frigo ;
 Borderline est l'un des titres de l'album The Getaway ( de Chris de Burgh).
 Borderline est une chanson du groupe Columbine sortie le .
 Borderline du groupe australien Tame Impala

Homonymie de titre